

Patronyme 

 Guy du Faur de Pibrac (1529-1584), poète français ;
 Louis-François Faur (1755-1815), librettiste, dramaturge et homme de lettres français ;
 Otto von Faber du Faur (1828-1901), peintre et militaire allemand.
 Anne Jacquette du Faur de Pibrac épousa autour de 1669 Pierre de Montfaucon, baron de Vissec et d'Hierle.
 Emmeline Freda Du Faur plus connue sous le nom de Freda Du Faur, (1882-1935), est une alpiniste et écrivain australienne.
 Remus Faur (1989-), biathlète roumain.

Patronyme occitan